Рукины — дворянский род столбового дворянства.

Потомство Авраама Богданова, сына Рукина, в 1625 году по Указу царя Михаила Фёдоровича верстанного за службу поместным окладом.

Описание герба 
Щит разделён двумя диагональными с верхних углов и на середине соединёнными чертами и третьей отвесной. В верхней части на красном фоне изображён полумесяц, обращённый в левую сторону. В правой части в серебряном поле — железный якорь (польский герб Котвица), а в левом голубом поле — серебряный столб с двумя золотыми стрелами (соединённые польские гербы: Першхала и Ёдзешко).

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: рука в латах и с саблей. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Рукиных внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 59.

Известные представители 
 Рукин - стрелецкий сотник, воевода в Енисейске (1618-1619).
Рукин Денис Григорьевич - московский дворянин (1692).

Литература 
 Гербовое дело Рукиных Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Московской губ. 1859 г. РГИА,

Примечания 

Шляхетские роды герба Ёдзешко
Шляхетские роды герба Колонна
Шляхетские роды герба Котвица